Högfors désigne :

 Högfors, une localité de Suède de la commune de Ljusnarsberg.
 Högfors, une localité et industrie sidérurgique de la commune de Norberg en Suède.
 Le nom suédois de la ville finlandaise de Karkkila.